ТДА — многозначная аббревиатура:
 ТДА — термодымовая аппаратура
 ТДА — типовая архитектурно-строительная деталь
 ТДА — трансграничный диагностический анализ
 ТДА — транспортно-десантная авиация
 ТДА — турбодетандерный агрегат